Lothar de Maizière (1940), een Duits en voorheen Oost-Duits christendemocratisch politicus
 Thomas de Maizière (1954), een Duits politicus voor de CDU

Zie ook 
 Kabinet-De Maizière, het laatste Oost-Duitse kabinet